Paarse morgenster, ook wel bekend als haverwortel
Grote schorseneer, ook wel bekend als schorseneren